Abschied steht für:

 Abschiedsgruß, siehe Gruß
 Abschied (Militär), ehrenvolle Entlassung aus dem Dienst
 Abschied (Urkunde) (auch Rezess), Verabschiedung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen
 Leipziger Abschied, Verträge (1570 bis 1574)

Kultur:
 Abschied (Roman), Roman von Johannes R. Becher (1940)
 Abschied (1968), deutscher Film von Egon Günther
 Abschied (1930), deutscher Film von Robert Siodmak
 Abschied (1965), deutscher Fernsehfilm von Peter Lilienthal 
 Abschied (1982, Niskanen) (Avskedet), schwedisch-finnischer Film von Tuija-Maija Niskanen 
 Abschied (1982, Yanagimachi) (Saraba itoshiki daichi), japanischer Film von Mitsuo Yanagimachi 
 Abschied. Brechts letzter Sommer, deutscher Film von Jan Schütte (2000)

Sonstiges:
 Ein Abschied, Novellette von Arthur Schnitzler (1896)
 Abschied für länger, Roman von Gabriele Wohmann (1965)
 Abschied nehmen, Lied von Xavier Naidoo (2002)
 Als du Abschied nahmst, US-amerikanischer Film von John Cromwell (1944)
 Der kurze Brief zum langen Abschied, Erzählung von Peter Handke (1972)
 einer von mehreren deutschen Titeln, der letzten Episode der 4. Staffel der britischen Comedy-Serie Blackadder, siehe Goodbyeee

Der Abschied steht für:
 Der Abschied (Hölderlin), Gedicht (1798) von Friedrich Hölderlin
 Der Abschied, Novellenband (1928) von Otto Ernst Hesse
 Der Abschied, Erzählung (1954) von Klaus Herrmann (Schriftsteller)
 Der Abschied, autobiografischer Bericht (1985) von Chaim Noll
 Der Abschied: Südafrikas Übergang von der Apartheid zur Demokratie. Reportage (1995) von Jens Aden
 Der Abschied (Buchheim), Roman (2000) von Lothar-Günther Buchheim

Siehe auch: 
 Abschieds-Rufe
 Der Abschied
 Erste Abschiede
 Langer Abschied
 Verabschiedung
 Willkommen und Abschied